Le château de Takamatsu peut désigner :
 le château de Takamatsu, un château japonais de la préfecture de Kagawa ;
 le château de Takamatsu, un château japonais de la préfecture d'Okayama.